Хуан Корсо и Принсипе (, 24 июня 1873, Мадрид — 27 сентября 1941, Гавана) — кубинский шахматист (мастер), шахматный журналист и функционер.

Пятикратный чемпион Кубы (1898, 1902, 1907, 1912 и 1918 гг.).

Чемпион Гаванского шахматного клуба 1898 г.

Наиболее известен по матчу с Х. Р. Капабланкой (1901 г.).

Биография 
Родился в Испании. Переехал на Кубу в 1887 г.

В 1912—1914 гг. был главным редактором журнала «Capablanca’s Chess Magazin».

В 1919 г. отошел от игровой практики и занимался исключительно журналистикой.

В 1938 г. вместе с Х. Р. Капабланкой основал Шахматную федерацию Кубы. Был первым президентом этой организации.

Семья 
Младший брат — Энрике Корсо (ум. ок. 1930 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Корсо в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Корсо на сайте 365Chess

Шахматисты Кубы
Шахматисты XX века
Родившиеся в Мадриде
Умершие в Гаване
Шахматные журналисты
Шахматные функционеры